Деревково — деревня в северной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Дубровенская волость».

География 
Расположено в 25 км к северо-западу от города Порхов, в 12 км к западу от деревни Демянка и в 5 км к юго-западу от деревни Дубровно.

Население 
Численность населения на конец 2000 года составляла 56 жителей.

Примечания

Населённые пункты Порховского района